Rue du Chevaleret – strada del XIII arrondissement di Parigi
 Chevaleret – stazione della metropolitana di Parigi